Název Drásov má více obcí:
 Drásov (okres Brno-venkov) — městys v okrese Brno-venkov
 Drásov (okres Příbram) — obec v okrese Příbram

Externí odkazy